El metilpentano puede referirse a cualquiera de los siguientes compuestos químicos de fórmula molecular C6H14:
 2-metilpentano
 3-metilpentano